Malaiische Staaten bezeichnet:
 die historischen Staaten auf der Malaiischen Halbinsel
 British Malaya, vom 18. Jahrhundert bis 1957 eine lose Zusammenstellung britischer Protektorate in Malaya und der Kolonie Straits Settlements
 unter britischer Herrschaft (1895–1946) die Federated Malay States
 später ab 1909–1946 auch die Unfederated Malay States